Fences (del inglés, «vallas») puede hacer referencia a:
 Fences (* 1983), cantante, compositor y guitarrista
 Fences, obra de teatro de 1983 del dramaturgo estadounidense August Wilson
 Fences, adaptación cinematográfica  de 2016 de la obra teatral de Denzel Washington